Okeanos (sous-marin) est un sous-marin grec
 Okeanos Explorer est un navire océanographique américain
 OKEANOS est un projet de sonde spatiale japonais.

voir également le navire de croisière Oceanos et le titan Océan.